Конка — может означать:
 Конка — вид общественного транспорта.
 Конка — торговая марка железнодорожных моделей российского подвижного состава.

Фамилия 
 Конка, Дарио (род. 1983) — аргентинский футболист.

Топоним 
 Конка (река) — река на Украине, левый приток Днепра.
 Конка (рукав) — рукав в дельте Днепра.
 Конка (коммуна) — коммуна во Франции, регион Корсика, департамент Южная Корсика.
 Конка — Новоконная площадь в Москве.
 Конка — название горы Гонгга в Китае.